

Informatica 
 Radiance – sistema di ray tracing accurato per sistemi UNIX

Musica 
 Radiance – gruppo musicale rhythm and blues/funk statunitense
 Radiance – album di Jeff Tyzik del 1982
 Radiance – album di Keith Jarrett del 2005
 Radiance/Chi ni Kaeru: On the Earth – singolo di Mami Kawada del 2005
 Radiance – album dei The Dead Daisies del 2022